Homer puede referirse a:

Lugares
 Homer (Alaska), pueblo en el Borough de Península de Kenai, estado de Alaska.
 Aeropuerto de Homer, Alaska (Estados Unidos).
 Homer News, diario semanal distribuido en Homer, Alaska.
 Homer (Georgia), pueblo en el condado de Banks, estado estadounidense de Georgia.
 Homer (Illinois), villa en el condado de Champaign, estado estadounidense de Illinois.
 Homer (Lokve), localidad de Croacia en el ejido del municipio de Lokve, condado de Primorje-Gorski Kotar.
 Homer (Luisiana), pueblo en la parroquia de Claiborne, estado estadounidense de Luisiana.
 Homer (Míchigan), villa en el condado de Calhoun, estado estadounidense de Míchigan. 
 Homer (Minnesota), lugar designado por el censo en el condado de Winona, estado estadounidense de Minnesota.
 Homer (Nebraska), villa en el condado de Dakota, estado estadounidense de Nebraska.
 Homer (Nueva York), pueblo en el condado de Cortland, estado estadounidense de Nueva York.
 Homer (villa), villa en el condado de Cortland, estado estadounidense de Nueva York.
 Municipio de Homer , varios municipios en Estados Unidos.

Milicia
 Mil Mi-12, helicóptero llamado Homer según la designación OTAN.

Personas
 Lalo Homer, músico argentino.
 Winslow Homer, pintor naturalista estadounidense.
 El nombre en el idioma inglés para Homero.

Personajes de ficción
 Homer Simpson, uno de los personajes principales de Los Simpson.